Засеново — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Жижицкой волости.

География 
Расположена в 1 км к западу от волостного центра, деревни Жижица, на южном побережье озера Кадосно.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 98 жителей.

Инфраструктура 
Основные социальные объекты находятся в центре волости — д. Жижица.

Транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция — Жижица на линии Москва — Волоколамск — Ржев — Великие Луки — Рига.

Известные уроженцы 
 Стрелков, Николай Михайлович (1916—1997) — Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района